Дженнифер — англоязычное женское имя.
 (6249) Дженнифер — медленно вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.